

Localidades

Sainte-Eulalie (Ardèche)
Sainte-Eulalie (Aude)
Sainte-Eulalie (Cantal)
Sainte-Eulalie (Lozère)

Veja também
Santa Eulália

Desambiguações de topônimos